Майк Хэй (; 1964, Перт, Шотландия) — шотландский кёрлингист, тренер по кёрлингу, спортивный функционер.

Играл на позициях второго, третьего и четвёртого.

В 1998—2005 — тренер национальных мужских и женских сборных Шотландии; в частности, был тренером мужской сборной Шотландии, выигравшей . Как тренер участвовал в подготовке женской сборной Великобритании к зимней Олимпиаде 2002, где сборная Великобритании выиграла золотую медаль.

Перед зимней Олимпиадой 2010 руководил лагерем подготовки () олимпийской команды Великобритании. Также являлся одним из руководителей подготовки () олимпийской команды Великобритании к зимним Олимпийским играм 2014.

В 2004 за заслуги в развитии кёрлинга в Великобритании удостоен титула Кавалера ордена Британской империи (MBE).

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин: золото (), серебро (, ), бронза (, ).
 Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (1982, 1988, 1994, 1995, 1996), бронза (1983).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин: золото (1984, 1986, 1988, 1990, 1997).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: бронза (, ).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров: золото (1983, 1984).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец — Чак Хэй, ; брат Дэвид Хэй —  и неоднократный чемпион Европы.

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Тренеры по кёрлингу Шотландии
Члены ордена Британской империи